Хуа́н де Бо́рха (): Кастельяр-и-де Борха, Хуан (1441—1505) — испанский кардинал.
 Борха-Льянсоль де Романи, Хуан (1446—1503) — испанский кардинал; первый из десяти кардиналов-непотов Александра VI.
 Борха Льянсоль де Романи, Хуан (младший) (1470—1500) — кардинал и дипломат.
 Борха-и-Каттанеи, Хуан де (Джованни Борджиа; 1470-е — 1497) — 2-й герцог де Гандия и Сесса.
 Борха-и-Энрикес, Хуан де (1494—1543) — 3-й герцог Гандии и Сесса; сын предыдущего.
 Борха-и-Армендия, Хуан де (1564—1628) — испанский судебный и колониальный чиновник; потомок предыдущего.

См. также 
 Мила-и-Борха, Луис Хуан дель
 Хойя Борха, Хуан